Tore San Đovani ima više značenja:
 Tore San Đovani (Benevento)
 Tore San Đovani (Leče)